Albizzi steht für:

 Albizzi, italienisches Adelsgeschlecht

Albizzi ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Albizzi (1593–1684), italienischer Jurist, Diplomat und katholischer Geistlicher
 Piero degli Albizzi († 1378), Oberhaupt der Familie Albizzi, Anführer der Guelfen in Florenz
 Rinaldo degli Albizzi (1370–1442), Mitglied der Familie Albizzi